V5 kan syfta på:

V5 motor – en motortyp
V5 – en typ av totalisatorspel, se Aktiebolaget Trav & Galopp
V5 (lok) – ett dieselhydrauliskt lok